APS ou Advanced Planning & Scheduling refere-se a sistemas de Planejamento Avançado de Produção.

Esses sistemas são complementares aos tradicionais sistemas de gestão empresarial - ERPs . Caracterizam-se por um melhor controle dos recursos, considerando tanto a capacidade real dos recursos produtivos, bem como suas regras operacionais. Isso inclui: ferramentas, mão de obra e suprimento. Além disso, regra de negócio, como por exemplo prioridade por cliente ou por produto, podem também ser considerados.

Funções 
As seguintes funções são atribuídas a um sistema APS:
 Planejar a Demanda: usado para definir o que espera que seja vendido em um período, podendo vir de pedidos firmes ou de previsões de vendas;
 Planejar a Produção: encarregado de determinar o que produzir, em qual quantidade e quando será colocado em produção. É conhecido como Plano Mestre de Produção ou MPS;
 Planejar as necessidades de materiais: responsável por determinar o que comprar, quando e em qual quantidade. Com um APS, esse módulo é comandado pelo Planejamento de Produção;
 Programar a Produção: É o sequenciamento de cada operação das Ordens de Produção. Feito, considerando detalhes como capacidade produtiva, disponibilidade de estoque e principalmente regras relativas a setup de máquina. Deve tentar respeitar os prazos estabelecidos pelo Planejamento de Produção.
 Controle do chão de fábrica: responsável pelo apontamento de produção, indicando se uma operação da OP está na fila, já entrou em produção ou foi interrompida ou finalizada.

Exemplos de sistemas de APS 
 Seed APS: sistema integrado de planejamento de produção, composto por Plano Mestre, . http://www.seed.com.br;
 JDA: Módulo de Planejamento do JDA, oriundo da antiga I2: http://www.jda.com;
 Oracle: módulo de planejamento da ERP da Oracle: http://www.oracle.com;
 SAP: SAP APO: Módulo de Planejamento da SAP: http://www.sap.com;
 Preactor: Sistema de Planejamento de origem britânica: http://www.preactor.com;
 Linter: SIstema de Planejamento de produção brasileiro, 100% focado em teoria das restrições: http://www.linter.com
DELMIA ORTEMS: Sistema de planejamento avançado de origem francesa produzido pela Dassault Systèmes: https://www.3ds.com/products-services/delmia/disciplines/supply-chain-planning-optimization/

TUBINO, D. Planejamento e Controle da Produção: Teoria e Prática. São Paulo : Ed. Atlas, 1994.
CORRÊA, H. L.; CORRÊA, GIANESI, I. G. N. CAON, M. Planejamento, programação e controle da produção: MRP II / ERP conceitos, uso e implantação. São Paulo : Atlas.2001.

Manufatura